Га́зовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Газовая улица — улица в Волгограде.
 Газовая улица — улица в городе Воронеже.
  В городе Казани:
Приволжский район:
 Газовая улица.
 2-я Газовая улица — прежнее название улицы Айрата Хайруллина.
Авиастроительный район:
Газовая улица — улица в посёлке Щербаково.
Газовая улица — прежнее название улицы Абидова в Нальчике.
В Новосибирске:
1-я Газовая улица.
2-я Газовая улица.
 Газовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Газовая улица — улица в городе Туле.

Украина 
 Газовая улица — улица в Киеве.
 Газовая улица — улица в городе Львове.
 Газовая улица — улица в городе Макеевке.
 Газовая улица — улица в Мариуполе.
 Газовая улица — улица в Одессе.

См. также 
 Улица Газа
 Газовый мост

Источник: :Яндекс.Карты.